Большо́е Нурке́ево () — село в Сармановском районе Республики Татарстан, административный центр и единственный населённый пункт Большенуркеевского сельского поселения.

Этимология названия  
Топоним произошел от татарского слова «олы» (большой) и антропонима «Нөркәй».

География 
Село находится на реке Мензеля, в 14 км к северу от районного центра, села Сарманово.

История 
Село основано в середине XVIII века. В дореволюционных источниках известно как Нуркеево. 

В XVIII — XIX веках в сословном отношении жители делились на башкир-вотчинников, тептярей и государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, пчеловодством. По сведениям 1859 года, в селе имелись мечеть и водяная мельница. В 1880-х годах земельный надел сельской общины составлял 7418,8 десятины. 

В начале XX века здесь располагалось волостное правление, функционировали 3 мечети, медресе и 3 мектеба. До 1920 года село являлось центром Нуркеевской волости Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского, с 1922 года — Челнинского кантонов ТАССР. С 10 августа 1930 года в Сармановском, с 10 февраля 1935 года в Ворошиловском, с 29 ноября 1957 года в Яна-Юлском, с 12 октября 1959 года в Сармановском районах. В 1970-х годах в состав села вошла деревня Малое Нуркеево.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители занимаются полеводством, молочным скотоводством.

Объекты образования и культуры 
В селе действуют средняя школа, дом культуры, библиотека.

Религиозные объекты 
Мечеть.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Примечания 

Населённые пункты Сармановского района